Anan se poate referi la:
 Anan, comună în Franța în departamentul Haute-Garonne.
 Anan, municipiu în Japonia, în prefectura Tokushima.

Dezambiguizare